Roman Romanow (1896-1978) – rosyjski książę z dynastii Romanowów
 Roman Romanow (ur. 1976) – litewski przedsiębiorca pochodzenia rosyjskiego
 Roman Romanow (ur. 1981) – rosyjski piłkarz